Per Regina Giovanna (di Napoli) si può intendere:
Giovanna I di Napoli (Napoli 1327 – Muro Lucano 12 maggio 1382, assassinata) 
Giovanna II di Napoli (Zara, 25 giugno 1373 – Napoli, 2 febbraio 1435)

Le due figure nei secoli successivi si fusero spesso nella fantasia popolare partenopea, dando origine ad una serie di leggende truculente e morbose sulla famelica figura della Regina Giovanna, lussuriosa cacciatrice di uomini che dopo aver sfogato le sue brame era solita ucciderli facendoli cadere in botole della morte.

Giovanna di Trastámara (1455-1517) (1454 – Napoli 9 gennaio 1517), consorte di Ferdinando I di Napoli

Giovanna d'Aragona (Napoli 1478-1518), figlia di Giovanna di Trastámara (1455-1517) e Ferdinando I di Napoli, consorte di Ferdinando II di Napoli (il quale, essendo figlio di Alfonso II di Napoli a sua volta figlio di Ferdinando I di Napoli, era pertanto nipote della moglie)

Giovanna di Castiglia (Toledo, 6 novembre 1479 – Tordesillas, 12 aprile 1555), detta Giovanna la Pazza, figlia di Isabella I la Cattolica e Ferdinando II di Aragona e consorte di Filippo I di Castiglia

Note